Гейда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гейда, Лукаш (род. 1990) — чешский футболист, игрок клуба «Виктория» (Пльзень).
 Гейда, Ян (род. 1978) — чешский хоккеист, защитник.
 См. также 
 Гейде